Bouvron, commune française de la Loire-Atlantique
 Bouvron, commune française de Meurthe-et-Moselle

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France